Chirona är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av J.E. Gray, in Lyell 1835. Chirona ingår i familjen Archaeobalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långhalsar och havstulpaner
Chirona